Giovanni Comneno – generalissimo d'Oriente tra il 1057 e il 1059
 Giovanni II Comneno – imperatore bizantino dal 1118 al 1143
 Giovanni Comneno (1128-1176) – dux di Cipro dal 1155 alla morte e protosebastos 
 Giovanni Axuch Comneno – nobile bizantino che tentò di usurpare il trono ad Alessio III Angelo (1195-1203)
 Giovanni Comneno Asen – governatore del principato di Valona dal 1345 al 1363